San Sebastiano Curone dans la province d’Alexandrie (Piémont),
 San Sebastiano da Po dans la province de Turin (Piémont),
 San Sebastiano al Vesuvio dans la province de Naples (Campanie).
 Porta San Sebastiano, une des portes de Rome.

Voir aussi
Page d'homonymie  : toponymes de langue française ;
Page d'homonymie  : toponymes de langue allemande ;
Page d'homonymie  : toponymes de langue espagnole ;
Page d'homonymie  : toponymes de langue portugaise.